San Marco (saint Marc en italien) peut référer à :

Toponymie
Italie
 San Marco, un des six quartiers (sestieri) de Venise
 Le complexe de San Marco à Florence
 le couvent San Marco et les fresques de Fra Angelico dans les cellules des moines 
 la basilique San Marco (Florence)
 le musée national San Marco et les œuvres de Fra Angelico
 Les communes italiennes de :
 San Marco Evangelista en Campanie
 San Marco dei Cavoti en Campanie
 San Marco in Lamis dans les Pouilles
 Etats-Unis
 San Marco, un quartier de Jacksonville, en Floride.

Militaire
 San Marco, la force de débarquement italienne, qui relève de la Marina militare. 
 Le Brigade de Marine « San Marco », une troupe d'infanterie de marine italienne
 San Marco, un croiseur de Classe San Giorgio (croiseur) lancé en 1908 et retrouvé coulé en 1945.
 San Marco, lancé en 1941 en tant que croiseur de Classe San Giorgio (destroyer) ; il a été reconstruit en tant que destroyer et renommé en 1955. Il a été désarmé en 1971
 San Marco (L 9893), un transport de chalands de débarquement de la classe San Giorgio, lancé en 1987.

Autres
 La plate-forme San Marco, base flottante de lancement de satellites américano-italienne, située sur l'équateur, utilisée de 1964 à 1988
 Le programme San Marco, programme spatial scientifique italien.
San Marco est une marque de selles de vélo
 Le café San Marco, un café historique de Trieste
 San Marco, un titre cardinalice.
 Une banque, le Banco San Marco.
 Le jeu San Marco, un jeu de société

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme